Capcom Vancouver (ранее Blue Castle Games) — разработчик компьютерных игр, принадлежащий Capcom и ранее сотрудничавшая с Microsoft Studios. Как Blue Castle Games, она разрабатывала спортивные игры про бейсбол, такие как The Bigs, MLB Front Office Manager и The Bigs 2. Также компания разрабатывала игры серии Dead Rising. Blue Castle Games потом переименована в Capcom Vancouver после релиза Dead Rising 2.

18 сентября 2018 года было объявлено о закрытии студии.

Разработанные игры

как Blue Castle Games

как Capcom Vancouver

Отменённые игры

Примечания

Ссылки 
 

Производители компьютерных игр по алфавиту